L'Open du pays de Galles de snooker 2018 est un tournoi de snooker professionnel ranking comptant dans la saison 2017-2018. L'évènement s'est déroulé du  au  dans la Motorpoint Arena de Cardiff. Le tableau est composé de 128 joueurs parmi lesquels les tout meilleurs au classement. Le tenant du titre du tournoi est le Britannique Stuart Bingham. Il avait battu en finale son compatriote Judd Trump 9-8.

Cette année, c'est l'Écossais John Higgins qui s'impose. Il domine en finale Barry Hawkins (9-7) après avoir dominé notamment en quarts Ronnie O'Sullivan et en inscrivant le meilleur break de l'évènement avec 144 points.

Dotation 
Répartition des prix :
 Vainqueur : 70 000 £
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 Huitième de finaliste : 
 Seizième de finaliste : 
 Deuxième tour : 
 Meilleur break : 
 Break maximum : 
Dotation totale :

Tableau

Qualifications 
 Darren Morgan 3-4  Rhydian Richards

Tableau final

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Tableau final

Finale

Centuries 

 144, 141, 138, 136, 115, 113, 107, 106, 101, 100  John Higgins

 143, 100  Mark Selby

 141, 138, 137, 130, 103  Barry Hawkins

 141, 110  Martin Gould

 140, 124, 105, 101  Gary Wilson

 139, 120, 102  Noppon Saengkham

 136, 105, 100, 100  Kyren Wilson

 134, 129, 106  Mark Williams

 133, 117, 106, 100  Ronnie O'Sullivan

 131, 106  Ian Burns

 131, 101  Thepchaiya Un-Nooh

 130, 100, 100  Neil Robertson

 129, 115  Elliot Slessor

 129  Ben Woollaston

 124  Cao Yupeng

 119, 116  Mark Allen

 118  Zhang Anda

 118  Stuart Bingham

 115  Liam Highfield

 114, 104, 104, 103  Jack Lisowski

 111, 108  Sunny Akani

 111  Robbie Williams

 110  Yan Bingtao

 107  Ryan Day

 104  Mark King

 103  Kurt Dunham

 102  Gerard Greene

 102  Stephen Maguire

Références 

Open du pays de Galles de snooker
Sport à Cardiff
Événement sportif international au pays de Galles
Snooker en 2018